Coulter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Merle Coulter
 Thomas Coulter